21-й сезон Почётного дивизиона, высшего дивизиона чемпионата Испании по мини-футболу, проходил с 11 сентября 2009 года по 6 июня 2010 года. Победителем как регулярного чемпионата, так и плей-офф стала команда «Эль-Посо» из Мурсии.

Финальная серия до трёх побед состояла из четырёх матчей и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Эль-Посо», а их соперником был неожиданно дошедший до этой стадии памплонский клуб «МРА Наварра».

Участники сезона 2009—10 
 Аскар Луго (Луго)
 Аркебанса Самора (Самора)
 Шакобео 2010 Лобелье Сантьяго (Сантьяго-де-Компостела)
 Барселона (Барселона)
 Беникарло (Беникарло)
 Гестеса Гвадалахара (Гвадалахара)
 Интер Мовистар (Алькала-де-Энарес, Мадрид)
 Карнисер Торрехон (Торрехон-де-Ардос)
 Каха Сеговия (Сеговия)
 Марфил Санта-Колома (Санта-Колома-де-Граманет)
 МРА Наварра (Памплона)
 Пинто (Пинто)
 Плайас де Кастельон (Кастельон-де-ла-Плана)
 Реале Картахена (Картахена)
 Сала 10 (Сарагоса)
 Эль-Посо (Мурсия)

Регулярный чемпионат

Плей-офф 
Указан счёт в серии. До стадии полуфинала победитель выяснялся в серии до двух побед, в финале — до трёх.

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Подробности матчей регулярного первенства
 Подробности матчей плей-офф

Чемпионат Испании по мини-футболу